Автодоро́га Н-33 — автомобильная дорога национального значения на территории Украины: Одесса — Белгород-Днестровский — Монаши — М-15. Проходит по территории Одесской области.

До 1 января 2013 года наименование автодороги — . До 1 сентября 2017 года имела статус дороги регионального значения и номер .

Общая длина 
Общая длина автотрассы  (с подъездом к морскому торговому порту города Черноморска) составляет 96,9 км.

Маршрут 
Маршрутная карта автодороги :

Примечания

Ссылки